Христо Петров Буцев е български журналист, заместник-главен редактор на вестник „Култура“, и преводач.

Биография 
Роден е на 9 май 1947 година в София. Родът му произхожда от село Загоричани, Костурско. Завършва Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, а след това – френска филология в Софийския държавен университет.

Преводач на Антонен Арто (Театърът и неговият двойник, 1985). Съставител на сборника с поезия „Бели облаци“.

През 80-те години става журналист във вестник „Култура“. Дългогодишен негов заместник-главен редактор до неговото закриване през юли 2018 г. и част от екипа на продължението му вестник „К.“, спрял в края на 2019 г.

Председател е на Комисията по етика при Съюза на българските журналисти (1990-).

Родословие

Източници

Външни препратки 
 Журналистът Христо Буцев в „Музей в ефира“, БНР, 13 май 2010 г.
 Георги Каприев, „И Христо!“, Портал за култура, изкуство и общество, 16 март 2021 г.
 „Памет за Христо Буцев“, разговор на Силвия Чолева с Копринка Червенкова в „Артефир“, БНР, 18 март 2021 г.
 „В памет на Христо Буцев“, „Тоест“, 20 март 2021 г.

 Текстове
 „Писмо до П.“, Либерален преглед, 26 май 2010 г.
 „Боже, пази България“, в-к „Култура“, бр. 33 (2871), 1 октомври 2010 г.

 Дискусии
 Христо Буцев, „Цената на Европа“, в-к „Култура“, бр. 18 (2343), 7 май 1999 г.
 Михаил Неделчев, „До Господин Христо Буцев“, в-к „Култура“, бр. 20 (2345), 21 май 1999 г.

Български журналисти
Български преводачи на френскоезична литература
Възпитаници на Софийския университет
Родени в София

По произход от Загоричани
Български журналисти от Македония